

Росохате — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Росохате — колишнє село Бещадського повіту Підкарпатського воєводства